Лийзбург () е град в Съединените американски щати, разположен в окръг Лаудън, щат Вирджиния.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Галерия

Източници

Външни препратки 

 

Градове във Вирджиния